Valtournenche se poate referi la:

 Valtournenche, o comună din regiunea Valle d'Aosta, Italia
 , o vale montană din regiunea Valle d'Aosta, Italia